Royal Lodge ist ein Anwesen mit Park, Gärten und Gebäude in Großbritannien nahe Windsor Castle, das als Grade-II-Bauwerk unter der Nr. 1323669 seit dem 3. März 1972 unter Denkmalschutz steht.

Lage und Umgebung 

Es befindet sich im Windsor Great Park in Berkshire, nördlich der Cumberland Lodge und 5,1 km südlich von Windsor Castle. Die 1825 von dem Architekten Sir Jeffry Wyatville erbaute denkmalgeschützte Royal Chapel of All Saints oder Queen Victoria's Chapel befindet sich in der Nähe der Royal Lodge. Sie wurde erbaut, weil die Kapelle der Royal Lodge sich im frühen 19. Jahrhundert als zu klein für die Königsfamilie erwies.

Royal Lodge bildet zusammen mit sechs weiteren Einheiten die Königlichen Besitztümer in Windsor („Royal Estate Windsor“). Davon befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Royal Lodge: Cumberland Lodge (im Süden), Virginia Water und Savill Garden.

Im Park der Royal Lodge befindet sich 'Y Bwthyn Bach', ein walisisches Haus mit Strohdach, das die Waliser im April 1932 Prinzessin Elizabeth zu ihrem sechsten Geburtstag schenkten.

Geschichte

Lower Lodge 
Ein Vorgängerbau im Queen Anne-Stil stammt von 1662 und war als Lower Lodge bekannt.

Prince Regent's Cottage 
Der Prinzregent  Georg IV. (später König Georg IV.) ließ ab 1812 das Anwesen durch den Architekten John Nash im zeitgenössischen Stil des Cottage Orné (französisch für „dekoriertes Häuschen“) umbauen. Es wurde als Prince Regent's Cottage bekannt, nachdem der Prinz 1815 darin eingezogen war.

Royal Lodge 

Im Jahr 1823 baute der Architekt Sir Jeffry Wyatville das Haus zur Royal Lodge um. Nach 1830 veranlasste König Wilhelm IV. den Abbruch und Neubau.
1931 erlaubte König Georg V. dem Herzog und der Herzogin von York (später König König Georg VI. und Königin Elisabeth) die Royal Lodge als Wohnsitz, die der Architekt Sir Eric Savill umbaute. Die Räume der Royal Lodge wurden im Jahre 1950 von Herbert James Gunn in seinem Gemälde Conversation Piece at the Royal Lodge, Windsor festgehalten. Es zeigt die Bewohner des Hauses mit ihren Töchtern beim Teetrinken. Es verblieb der Wohnsitz von Elizabeth Bowes-Lyon, der Königinmutter („Queen Mum“), wo sie auch am 30. März 2002 verstarb. Im Jahr 2004 wurde es der offizielle Landsitz von Prinz Andrew, Herzog von York, und seiner Familie.

Weblinks

Einzelnachweise 

Windsor (Berkshire)